Lukkari est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1987), joueur finlandais de baseball
 (1936-2012), colonel et rédacteur de magazine finlandais
 (1918-2006), écrivain et traducteur finlandais
 (née en 1943), poétesse et traductrice samie finlandais
 (1908-1951), ingénieur finlandais et récipiendaire de la croix de Mannerheim
 (né en 1992), joueur finlandais de football
 (né en 1931), peintre finlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois